Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1945 го́да () — 1-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

1945
1945 год в Латвии
Футбол в СССР в 1945 году